Говинда Ануџа (, Мумбај, 21. децембар, 1963) је индијски филмски глумац, продуцент и политичар.

Филмографија 

|-
| 1986. || Вина || -{Ilzaam}- || Аџај / Виџај || 
|-
| 1991. || Ми || -{Hum}- || Виџај ||
|-
| 1995. || Портерс број 1. || -{Coolie № 1}- || Раџу ||
|-
| 1997. || Херој број 1. || -{Hero № 1}- || Раџеш Малхотра ||
|-
| 1998. || Изненађење || -{Achanak}- || Арџун ||
|-
| 2001. || Острво љубав || -{Albela}- || Тони ||
|-
| 2006. || Трчање око || Bhagam Bhag || Бабла || 
|-
| 2011. || || -{Naughty @ 40}- || Сањеев Сривастав || 
|-
| 2014. || Срећан крај || -{Happy Ending}- || Армаан || 
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Индијски глумци
Индијски продуценти